Die 23. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 24. März bis 30. März 2003 im russischen Archangelsk statt.

Im Finale standen sich Titelverteidiger Russland und Schweden gegenüber. Die Schweden entschieden die Partie mit 5:4 für sich. Bronze gewann die Mannschaft Kasachstans durch ein 4:1 über Finnland.

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Gruppenphase 

(*) Anmerkung: verkürzter Spielmodus 2 × 30 Minuten

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

B-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5 (Relegation) 

2003
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in der Oblast Archangelsk
Archangelsk
Bandy (Russland)